Rote Garde war eine Bezeichnung für:
 Umschreibung für Mitglieder des Roten Frontkämpferbunds (RFB), des paramilitärischen Kampfverbandes der KPD in der Weimarer Republik
 die Träger der von Mao Zedong initiierten Kulturrevolution (1966–1976) in der Volksrepublik China, siehe Rote Garden (China)
 eine bewaffnete Organisation in Finnland 1918, siehe Finnischer Bürgerkrieg
 eine bewaffnete Organisation in Österreich 1918/1919, siehe Kommunistische Partei Österreichs
 die bewaffnete Kampforganisation der russischen Bolschewiki zur Vorbereitung und Durchführung der Oktoberrevolution (ab ), siehe Rote Garden (Russland)
 die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML)